GNV steht für:
 Grandi Navi Veloci, italienische Schifffahrtsgesellschaft
 Genivar (TSX:GNV), Übernahmegesellschaft von WSP Global, kanadisches Unternehmen für weltweite Ingenieur- und Beratungsleistungen
 Gainesville Regional Airport (IATA-Code), Flughafen von Gainesville (Florida), Florida
 gaz naturel pour véhicules, französisch für Erdgas für Erdgasfahrzeuge (GPL bezeichnet Autogas/LPG)

Abkürzung